Hamberg (Dacota do Norte)
 Hamberge
 Hambergen

Desambiguação